Салем топоним и фамилия:

Населённые пункты 
 Салем — город в индийском штате Тамилнад, крупнейший город с таким названием.
 Салем — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Салем — населённый пункт в штате Массачусетс, США.
 Салем — населённый пункт в штате Огайо, США.
 Салем — населённый пункт в Швеции.

Фамилия 
 Салем, Абу (род. 1969) — индийский преступник.
 Салем, Авраам Барак (1882—1967) — индийский еврейский общественный деятель, борец за равноправие среди кочинских евреев, участник сионистского движения.
 Салем, Салех (род. 1993) — гроссмейстер из ОАЭ.

Другое 
 Салем — акварель Сиднея Курноу Воспера.
 «Салем» — американский телесериал в жанре исторического фэнтези.
 «Салем» — компьютерная игра.
 Салем (Шалем) — ханаанский бог.

См. также 
 
 Процесс над салемскими ведьмами